Stephen McKenna ist der Name folgender Personen:

* Stephen McKenna (Schriftsteller) (1888–1967), britischer Schriftsteller 
 Stephen McKenna (Maler) (1939–2017), britischer Maler und Grafiker
 Stephen McKenna (Fußballspieler) (* 1985), schottischer Fußballspieler 

Siehe auch:

 Steve McKenna (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer